Příjmení Hladík nosí více různých osobností:

mužská podoba
 Dušan Hladík (* 1959) – český římskokatolický kněz
 František Hladík (1887–1944) – český akademický malíř
 Hermann Hladik (1871–1947) – někdy uváděný Heřman Hladík – československý politik německé národnosti
 Ivan Hladík (* 1975) – český textař, libretista a spisovatel
 Ivan Hladík (fotbalista) (* 1993) – slovenský fotbalista
 Jan Hladík (rozcestník), více osobností, viz rozcestník
 Ján Hladík – slovenský malíř a fotograf
 Jaroslav Hladík, více osobností, viz rozcestník
 Jiří Hladík (rozcestník), více osobností, viz rozcestník
 Josef Hladík, více osobností
 Karel Hladík (1912–1967) – český sochař a pedagog
 Karel Hladík (politik) (1831–1895) – rakouský železniční odborník a politik české národnosti
 Ladislav Hladík (* 1964) – český fotbalista
 Petr Hladík (rozcestník), více osobností, viz rozcestník
 Radim Hladík (1946–2016) – český kytarista a skladatel
 Václav Hladík (* 1949) – český fotbalista

ženská podoba s přechýlením
 Aneta Hladíková – česká sportovkyně, cyklistka
 Jenny Hladíková (* 1930) – česká grafička a výtvarnice
 Veronika Hladíková (* 1993) – česká modelka

Externí odkazy